Korong (heraldika)
 Korong (település)
 Jégkorong
 Hanglemez, kedélyeskedő szóhasználattal
 Korong (együttes) 1970-ben alapítva